Карл Леонтьевич Чермак (1809 — ) — российский педагог, директор гимназий в Тифлисе и Баку.

Биография 
Родился в 1809 году в Вене. Отец — чех, переехавший в Российскую империю, Леопольд (Леонтий) Иванович Чермак (1774 — после 1837) — основал в Москве, после 1812 года, «пансион для благородных детей мужского пола».

Карл Чермак учился в пансионе своего отца, затем поступил в Московский университет. После окончания в 1833 году  словесного отделения Московского университета К. Л. Чермак преподавал в родном пансионе, а затем одновременно служил чиновником в системе Министерства просвещения. На собственные средства с целью самообразования уехал за границу; затем некоторое время служил в Варшаве, в канцелярии военного губернатора.

В 1838 году он вернулся в Москву; работал помощником смотрителя московского воспитательного дома. Когда в 1841 году открылась 3-я Московская гимназия, он был назначен на место инспектора гимназии. В это время он увлекся изучением ботаники и занимался составлением коллекций растений под руководством преподавателя той же гимназии Н. И. Анненкова, который в одном из своих писем написал о нём:
Это была такая благородная, симпатичная и высокообразованная личность, какую мне редко потом случалось встречать.
Превосходно знавший древние и новые языки, философию, историю, естественные науки, обладатель богатой библиотеки, доступный и приветливый для всех равно…

В 1849 году К. Л. Чермак был назначен директором училищ Тифлисской губернии и занял место директора Тифлисской гимназии. В 1857 году он указывался как действительный член Кавказского Общества сельского хозяйства и действительный член Кавказского отдела Императорского русского географического общества.

С 1864 года, К. Л. Чермак — директор Бакинской дирекции училищ и Бакинской реальной гимназии (в 1871 году указывалось, что он был директором Бакинской гимназии, в 1873 году — директор Бакинского реального училища).

Живя на Кавказе, он занимался изучением местной флоры и был связан с А. Н. Бекетовым.

Под конец жизни, оставив должность директора, преподавал математику и французский язык в Бакинской женской гимназии. В 1886 году К. Л. Чермак приобрёл имение Тихое, западнее Чудова, недалеко от Лядно, имения его дочери Леонтины и зятя.

Семья 
Жена: Софья Яковлевна, урождённая Григориус.

Дети:
 Александр (1853 — до 1939)
 Николай (1856—1903) — русский анатом и гистолог, профессор Юрьевского университета.
 Лев (1862—1941) — автор воспоминаний о Г. И. Успенском; у его сына инженер-технолога Леонтия Львовича Чермака и его жены Любови Аверкиевны родился 30 января 1910 года продолжатель рода Лев Леонтьевич Чермак (1910<—1980) — известный специалист в области цветной металлургии, лауреат Сталинской (1948) и Государственной (1974) премий.
 Леонтина — в замужестве Каменская; её муж, инженер А. В. Каменский; их сын, Юрий, был одноклассником Осипа Мандельштама (см. Приложение 6. Из рукописей Ю. А. Каменского / Осип Мандельштам и его время: анализ текстов / А. Г. Мец. — Изд. 2-е, исправ. и доп. — : Интернет-издание, 2011. — 273 c.  
 Софья — в замужестве Моргунова
 Мария — в замужестве Успенская
 Нина

Комментарии

Примечания

Литература 
 Виноградов П. А. Краткий исторический очерк пятидесятилетия Московской III гимназии. (1839-1889 г.). — , 1889. — С. 60—61.
 Воспитатели братьев Достоевских // Санкт-Петербургские Ведомости. Вып. № 004. — 13 января 2012.

Ссылки 
 Чермак Карл Леонтьевич — директор Реального училища, учитель

Выпускники историко-филологического факультета Московского университета